Brandon může znamenat:

Příjmení 
 Frances Brandonová (1517–1599) – anglická šlechtična
 Charles Brandon (kolem 1484 – 1545) – anglický šlechtic a vojevůdce
 Michael Brandon (* 1945) – americký herec

Rodné jméno 
 Brandon (jméno) – rodné jméno
 Brandon Bollig (* 1987) – americký lední hokejista
 Brandon Bochenski (* 1982) – americký lední hokejista
 Brandon Call (* 1976) – americký herec
 Brandon Flowers (* 1981) – americký zpěvák
 Brandon Gormley (*) – kanadský lední hokejista
 Brandon T. Jackson (* 1984) – americký herec
 Brandon Lee (1965–1993) – americký herec
 Brandon Manilow (* 1983) – český pornoherec
 Brandon Maxwell (* 1991) – americký lední hokejista
 Brandon Routh (* 1979) – americký herec
 Brandon Saad (* 1992) – americký lední hokejista
 Brandon Stark (-) – fiktivní postava
 Brandon Teena (1972–1993), americký transsexuál
 Brandon Walters (* 1996) – australský herec

Sídlo 
 Brandon (Francie) – město v Saône-et-Loire ve Francii
 Brandon (Kanada) – město v Manitobě v Kanadě

Spojené království 
 Brandon (County Durham) – město v Durhamu ve Spojeném království
 Brandon (Lincolnshire) – město v Lincolnshire ve Spojeném království
 Brandon (Northumberland) – město v Northumberlandu ve Spojeném království
 Brandon (Suffolk) – město v Suffolku ve Spojeném království
 Brandon (Warwickshire) – město v Warwickshire ve Spojeném království

Spojené státy 
 Brandon (Florida) – město na Floridě ve Spojeném království
 Brandon (Iowa) – město v Iowě ve Spojeném království
 Brandon (Michigan) – město v Michiganu ve Spojeném království
 Brandon (Minnesota) – město v Minnesotě ve Spojeném království
 Brandon (Mississippi) – město v Mississippi ve Spojeném království
 Brandon (New York) – město v New Yorku ve Spojeném království
 Brandon (Jižní Dakota) – město v Jižní Dakotě ve Spojeném království
 Brandon (Texas) – město v Texasu ve Spojeném království
 Brandon (Vermont) – město ve Vermontu ve Spojeném království
 Brandon (Wisconsin) – město ve Wisconsinu ve Spojeném království

Ostatní 
 Brandon Wheat Kings – klub ledního hokeje z Brandonu v Manitobě v Kanadě